Georges Guilhaud (1851-v. 1910) : compositeur français ;
 Léonce Guilhaud de Lavergne (1809-1880) : économiste, homme politique et homme de lettres français.